Inguanez est un patronyme maltais notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
 , diplomate maltais ;
  Simone Inguanez (née en 1971), poète maltaise.

Notes et références 

Patronyme maltais